Behla ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Behla (1850–1921), deutscher Mediziner
 Wolfgang Behla (* 1938), deutscher Fußballspieler

Außerdem ist Behla:

 ein Stadtteil von Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis

Siehe auch:
 Bela